Carlos Basombrío puede referirse a varias personas:

 Carlos Basombrío Iglesias (1957-), exministro peruano;
 Carlos Basombrío Ormeño (1971-), exfutbolista peruano.